Осада Малакки:

 Осада Малакки (1568)
 Осада Малакки (1641)

Осады по городам